Le championnat de Suède de football 1976 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
Sport en Suède en 1976